Анна Кнауэр (; ) — немецкая велогонщица, выступает за сборную Германии в различных дисциплинах как на треке, так и на шоссе. Трёхкратный призёр чемпионатов Европы.

Победы 
На чемпионате Европы по трековым велогонкам в 2014 году Анна завоевала бронзовую медаль в омниуме.

На чемпионате Европы по трековым велогонкам в Глазго в 2018 году в гонке на выбывание Анна завоевала серебряную медаль.

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Германии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года